Le mot baleine désigne initialement un animal, mais prend divers sens dérivés.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 La Baleine est une constellation située dans le ciel austral.
 La galaxie naine de la Baleine est une galaxie naine située dans la constellation du même nom.
 La galaxie de la Baleine, ainsi nommée en raison de sa forme, est une galaxie située dans la constellation des Chiens de chasse.
 « La Baleine », surnom de la macule Cthulhu, est une grande région sombre à la surface de Pluton.

Biologie 
 La baleine est un mammifère marin de l'ordre des cétacés.

Culture et société

Entreprises 
 La Baleine, une marque de sel pour l'alimentation humaine du groupe Salins.
 Éditions Baleine, maison d'édition française.

Habillement et ustensiles 
 La baleine est une tige métallique utilisée dans les corsets.
 La baleine, la structure métallique d'un parapluie.

Linguistique 
 La baleine, expression haïtienne signifiant une chandelle ou bougie.

Mythologie 
 La Baleine, monstre marin vaincu par Persée.

Toponyme 

 La baie des Baleines, port naturel de glace dans l'Antarctique.
 La vallée des Baleines (Wadi Al-Hitan), dans le désert occidental de l’Égypte, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
 La Baleine, une commune française de la Manche.
 L'Allée des baleines, monument sibérien.
 L'arboretum de Balaine, le plus ancien arboretum privé de France.
 Grande rivière de la Baleine, un fleuve se déversant sur la rive est de la Baie d'Hudson, coulant dans le territoire non organisé de Baie-d'Hudson, au Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Petite rivière de la Baleine, un fleuve canadien, affluent de la baie d'Hudson, coulant au Nunavik, dans la région administrative Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 , baleine en anglais